Ерыкса — река на границе Удмуртии и Татарстана, правый приток реки Возжайка. Начинается в Граховском районе Удмуртии.

Притоки: Кокшанка, Тыловайка.

Вдоль реки расположены деревни Архангельское, Удмурт-Возжай, Мари-Возжай, Верхний Выселок, Большая Ерыкса, Ильнеть, Татарский Кокшан.

Примечания 

Бассейн Тоймы
Реки Граховского района
Реки Менделеевского района